Paalijärvet är två sjöar i Finland:
Iso Palijärvi, sjö i Satakunta,  (18,11 ha)
Pikku Palijärvi, sjö i Satakunta,  (10,34 ha)